

Musica 
 Alarma!!! – gruppo musicale spagnolo
 ¡Alarma! – album dei Daniel Amos del 1981
 Alarma!!! – album degli Alarma!!! del 1983
 Alarma Records – etichetta discografica

Altro 
 ¡Alarma! – rivista messicana di attualità